Häge steht für:

 Häge, ein männliches Hausrind; siehe Hausrind#Männliche Rinder (adult)

Häge ist der Name folgender Orte:

 Häge (Fronreute), Ortsteil der Gemeinde Fronreute im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Häge, ehemaliger Wohnplatz im Kreis Kolberg-Körlin; siehe: Stramniczka#Geschichte

Häge ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Häge (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Lisedore Häge (1916–2009, verheiratete Praetorius), deutsche Cembalistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Hege (Begriffsklärung)
 Hage (Begriffsklärung)